Euro Players Tour Championship 2010/2011 – Turniej 4 – dziesiąty turniej z cyklu 12 rankingowych turniejów Players Tour Championship, a czwarty rozegrany w tym cyklu w kontynentalnej Europie, rozegrany w South West Snooker Academy w Gloucester (Anglia) w dniach 28-31 października 2010 roku.

Wzięło w nim udział 131 zawodników.

W pierwszych planach turniej ten miał być rozegrany w Ortenau Halle w Offenburgu (Niemcy) pod nazwą Ortenau Cup 2010.

W finale tego turnieju Anglia Stephen Lee pokonał Szkota Stephena Maguire’a wynikiem 4–2.

Nagrody 

Zwycięzca: €10 000
II miejsce: €5 000

Półfinalista: €2 500
Ćwierćfinalista: €1 400

Ostatnia 16: €1 000
Ostatnia 32: €500
Ostatnia 64: €200

Turniej główny

Rundy pre-eliminacyjne

Runda 1 
Do 4 wygranych frame’ów

Faza główna

Górna połówka

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Dolna połówka

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Faza finałowa

Breaki stupunktowe 

  Stephen Maguire 136, 133, 103, 100
  Sam Baird 133
  Graeme Dott 132, 129, 119
  Mark Selby 132
  Joe Perry 130
  Allister Carter 128, 106
  Kyren Wilson 128
  Joe Jogia 127, 120
  Xiao Guodong 125, 119
  Alan McManus 124
  David Grace 123, 110
  Andrew Norman 116
  Liu Chuang 112, 103
  Andrew Pagett 112
  Mark Joyce 111
  Anthony McGill 110, 102
  Fergal O’Brien 110, 100
  Jack Lisowski 110
  Andy Hicks 110
  Marcus Campbell 110
  Mark Davis 108, 107, 100
  Gerard Greene 108, 101
  David Gilbert 107, 103, 102
  Liam Highfield 107, 102
  Judd Trump 107
  James Brown 107
  Martin Gould 105
  Steve Davis 105
  Andrew Higginson 105
  Ben Woollaston 102
  Stuart Bingham 102
  Jamie Burnett 102
  Liu Song 101
  Jimmy White 100

Przypisy 

Players Tour Championship 2010/2011
2010 w Anglii
Sport w Gloucester